Karaburun bezeichnet:
 Die Stadt Karaburun westlich von Izmir in der Türkei.
 Eine Halbinsel in Albanien, siehe Karaburun (Albanien).
 Ein Dorf in Arnavutköy nahe Istanbul in der Türkei, siehe Karaburun (Istanbul).
 den früheren Namen des Dorfes Karaburna
 Die dortige Felsinschrift von Karaburna wird ebenfalls oft mit dem alten Namen bezeichnet.